Buachaille (auch Bhuachaille, gälisch für Schäfer oder Schafhirte) steht für:

 Am Buachaille, ein Brandungspfeiler an der schottischen Westküste;
 Buachaille Etive Beag, ein 958 Meter hoher Berg in Schottland;
 Buachaille Etive Mòr, ein 1021 Meter hohes Bergmassiv in Schottland;
 Meall a’ Bhuachaille, ein 810 Meter hoher Berg in Schottland.